Туабсе — устаревшее наименование реки Туапсе.

Корабли 
 «Туабсе» — парусно-винтовая шхуна Черноморского флота Российской империи, находившаяся в составе флота с 1852 по 1893 год.
 «Туабсе» — советский танкер, участник Второй мировой войны, погибший 4 июля 1942 года в Юкатанском заливе.

См. также